Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Claro Open Colsanitas 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 8. und 9. April 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
WTA Bogotá